Б-95 — кодовое обозначение:
 Б-95 (1958) — советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641.
 Б-95 (1961) — советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 629.